Nicola Ruffoni (né en 1990), coureur cycliste italien.
 Oscar Ruffoni (1874-1946), sculpteur suisse.